16-й чемпионат Белоруссии по футболу среди команд Второй лиги прошёл с 28 апреля по 4 ноября 2006. Победителем стал гродненский клуб «Динамо-Белкард».

Итоговая таблица 

 У ряда команд сняты очки за неуплату заявочного взноса: «Горки» (-8), «Снов» (-6), «Осиповичи» (-5), «Орша-Белавтосервис» (-4).

См. также 
 Высшая лига 2006
 Первая лига 2006

Ссылки 
 Вторая лига 2006 на kick-off.by

Футбол в Европе в 2006 году
Вторая лига Белоруссии по футболу
Спорт в Белоруссии в 2006 году